Internazionali BNL d’Italia 2015 (kobiety)
 Internazionali BNL d’Italia 2015 (mężczyźni)